Die Western & Southern Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 19. August 2018 in Mason, Ohio bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Cincinnati auch die Western & Southern Open der Damen statt.

Titelverteidiger waren im Einzel Grigor Dimitrow sowie im Doppel Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. August 2018 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb werden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Mason (Ohio)